

Musica 
 Rotten  – singolo di Nitro del 2015

Persone 
 Axl Rotten  – wrestler statunitense
 Bonnie Rotten  – attrice pornografica statunitense
 Ian Rotten  – wrestler statunitense

Altro 
 Rotten.com  – shock site
 Rotten (serie televisiva) – documentario sull'alimentazione